Volker Schurig ist der Name folgender Personen:

* Volker Schurig (Chemiker) (* 1940), deutscher Chemiker und Hochschullehrer 
 Volker Schurig (Psychologe) (1942–2014), deutscher Psychologe